Мадс Ха́нсен (; ) — норвежский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего, участник двух зимних Олимпийских игр.

Карьера

Клубная карьера 
Свою карьеру хоккеиста Хансен начал в команде «Манглеруд Стар», игравшую в норвежской элитной серии. В её составе Мадс отыграл три сезона, после чего перешёл в более сильный клуб «Сторхамар Дрэгонс». По итогам сезона 1999/2000 Хансен впервые в карьере стал чемпионом Норвегии. Сезон 2002/2003 Хансен провёл в «Волеренге»,  с которой стал чемпионом страны. По окончании сезона Мадс отправился во вторую по значимости лигу в Швеции. Летом 2005 года Хансен на один год вернулся в «Сторхамар Дрэгонс». Сезон 2006/2007 Мадс начал в клубе Элитной серии Швеции «Брюнес». В Швеции Хансен отыграл 7 сезонов, за время которых сумел с командой завоевать чемпионский титул. Последние два сезона Хансен провёл в «Сторхамар Дрэгонс», став по итогам сезона 2014/2015 серебряным призёром национального чемпионата. Летом 2015 года Хансен принял решение завершить спортивную карьеру.

Международная карьера 
В составе сборной Норвегии Хансен принял участие в молодёжном чемпионате мира 1997 года в группе B. Свои выступления за основную сборную Мадс начал в 2000 году. За сборную Хансен выступал на 10-ти чемпионатах мира элитной группы. Дважды Хансен принимал участие в зимних Олимпийских играх, отыграв в общей сложности 8 матчей, в которых забросил одну шайбу.

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Элитной серии.

Международные соревнования

Достижения

Командные 

 Норвегия
 Победитель первого дивизиона чемпионата мира (1): 2005
 Серебряный призёр первого дивизиона чемпионата мира (2): 2003, 2004
 Бронзовый призёр первого дивизиона чемпионата мира (1): 2002

 Сторхамар Дрэгонс
 Чемпион Норвегии (1): 1999/00
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии (1): 2014/15

 Волеренга
 Чемпион Норвегии (1): 2002/03

 Брюнес
 Чемпион Швеции (1): 2011/12

Личные 

 Сторхамар Дрэгонс
 Лучший ассистент чемпионата Норвегии (1): 2005/06 (46)

Примечания 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Манглеруд Стар»
Игроки ХК «Сторхамар»
Игроки ХК «Волеренга»
Игроки ХК «Хаммарбю»
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки ХК «Брюнес»